Prva liga była najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Królestwie Jugosławii (1918-1941) i socjalistycznej Jugosławii (1945-1991). Została rozwiązana w 1992 roku, gdy od Jugosławii odłączyły się Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Słowenia.

Oprócz mistrzostw Jugosławii w kraju tym odbywały się również rozgrywki o Puchar Jugosławii.

Znane kluby

Mistrzowie i pozostali medaliści 

Uwagi:
 1 Został zorganizowany specjalny format turnieju, który potwierdził nowo powstałą jedność Jugosławii. W turniej uczestniczyły osiem zespołów: sześć reprezentujących Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Serbię i Słowenię, reprezentujących Wojwodinę (region autonomiczny w Serbii), a wreszcie zespół Jugoslovenska Narodna Armija (piłkarzy reprezentujących Jugosłowiańską Armię Ludową).
 2 Ostatnie mistrzostwa rozpoczęły się bez klubów z niedawno uzyskanej niezależności przez Słowenię i Chorwację, oraz klubów z Bośni, z wyjątkiem FK Borac Banja Luka, który po przerwie zimowej opuścił ligę (po uzyskaniu niezależności kraju), pozostawiając tylko serbskie, czarnogórskie i macedońskie kluby konkurujące w drugiej połowie sezonu.

Statystyka

Następcy 
  Bośnia i Hercegowina – Premijer liga (od 2000)
  Chorwacja – Prva hrvatska nogometna liga (od 1992)
  Macedonia Północna – Prwa liga macedońska (od 1992)
  Czarnogóra – Prva crnogorska liga (od 2006; w latach 1992-2006 wspólna liga z Serbią)
  Serbia – Prva liga Srbije i Crne Gore (od 1992, w latach 1992-2006 wspólna liga z Czarnogórą)
  Słowenia – Prva slovenska nogometna liga (od 1991)

Zobacz też 
 Reprezentacja Jugosławii w piłce nożnej

Bibliografia 
 Oficjalna strona FSS 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF